Le terme poivre rose est ambigu et peut désigner différentes épices issues de plantes distinctes :
 le poivre rose, ou baies roses, désigne le fruit de plusieurs espèces du genre Schinus, qui sont de  ;
 le poivre rose, ou poivre rouge, désigne plusieurs variétés de « vrai » poivre (espèce Piper nigrum) récolté à pleine maturité.

Notes et références 

Poivre